La maison Farnèse, une des grandes familles italiennes, a laissé des traces dans ses nombreux palais en Italie :
 le palais Farnèse, palais de Rome et siège de l'ambassade de France en Italie
 le palais Farnèse de Plaisance (Italie)
 la villa Farnèse, traduction ambiguë de Villa Farnesina à Rome
 le Palazzo Farnese di Caprarola dénommé aussi « villa Farnèse »
 Le Lare Farnèse, sculpture romaine datée du  et conservée au musée archéologique national de Naples.

 Farnese est une commune de la province de Viterbe dans le Latium en Italie.

Patronyme italien